Jiří Parma (ur. 1963) – czeski skoczek narciarski
 Jiří Parma (ur. 1982) – czeski skoczek narciarski